Мирское — название населённых пунктов:

Россия 
 Мирское — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
 Мирское — село в Бильмакском районе Запорожской области.

См. также 
 Мирское сельское поселение